Satèl·lit natural, cos celeste natural que gira al voltant d'un altre objecte celeste 
 Satèl·lit artificial, cos celeste artificial que gira al voltant d'un altre objecte celeste 
 Satèl·lit (biologia), seqüència d'àcids nucleics que necessita un virus per a reproduir-se 
 Satèl·lit o estat satèl·lit, estat nominalment independent que en la pràctica està subjecte al domini polític o ideològic d'altres països
 Televisió per satèl·lit, mètode de transmissió televisiva consistent en fer rebotar en un satèl·lit de comunicacions un senyal de televisió emès des d'un punt de la Terra
 Ràdio per satèl·lit